Ters steht für:
 den deutschen Name des Orts Terres in der Provinz Trient, Italien
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Terzo in der Provinz Alessandria, Italien

TERS steht für:
 Tip-Enhanced Raman Spectroscopy, eine Variante der Raman-Spektroskopie